A capite ad calcem è una locuzione avverbiale, latina che significa "da cima a fondo".

Definizione 
Ha come sinonimo la frase, sempre latina, "a pedibus usque ad caput" ("dai piedi fino alla testa").

Frasi latine